Роке-де-лос-Мучачос (, буквально — «Скала парней») — гора вулканического происхождения на Канарских островах.

Высота над уровнем моря — 2426 м. Это — высшая точка второго по высоте острова архипелага Пальма.

В ясный день с вершины Роке-де-лос-Мучачос видны острова Тенерифе, Гомера и Иерро.

На горе находится одноимённая астрономическая обсерватория, принадлежащая Канарскому институту астрофизики. Выбор места её расположения обусловлен уникальным для Европы астроклиматом, вторым в мире после Обсерватории Мауна-Кеа, Гавайи.

Примечания

Ссылки 
 Peakbagger.com

Вулканы Канарских островов
Пальма
Стратовулканы